Барио Ескондидо има више значења:

 Барио Ескондидо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барио Ескондидо (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику